Birger Brosa Jarl de Suède vers 1175 mort en 1202
 Birger Jarl (1210-1266), neveu du précédent, homme d'État suédois qui a fondé la ville de Stockholm ;
 Birger II, petit-fils du précédent, roi de Suède en 1284.